Gary Bennett est un réalisateur américain né le  à New York, États-Unis.
Gary Bennett (Gary Ernest Bennett) est un footballeur anglais né le  à Manchester.
Gary Bennett (Gary Michael Bennett) est un footballeur anglais né le  à Kirkby, Lancashire.
Gary Bennett (Gary David Bennett Jr.) est un joueur américain de baseball né le  à Waukegan, Illinois.

Voir aussi